

Кумкудук — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Кумкудук — село, Темірський район, Актюбинська область

Див. також 
 Кумкудуцький сільський округ